Кубок Болгарії з футболу 1975—1976 — 36-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув Левські-Спартак (Софія).

1/32 фіналу 

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 лютого 1976

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20-21 лютого 1976

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 квітня 1976

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18-19 травня 1976

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1975–1976
Болгарія
Болгарія
1975 у болгарському спорті
1976 у болгарському спорті